Il singolare del Japan Open Tennis Championships 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Katerina Maleeva era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Patty Fendick ha battuto in finale 6–3, 7–5  Stephanie Rehe.

Teste di serie

  Nataša Zvereva (secondo turno)
  Larisa Neiland (quarti di finale)
  Catarina Lindqvist (primo turno)
  Patty Fendick (campionessa)

 Anne Minter (quarti di finale) 
 Stephanie Rehe (finale) 
 Etsuko Inoue (primo turno) 
 Gigi Fernández (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 1988